Jméno Hromovka může označovat více míst:

 Hromovka (Černohorská hornatina) – spočinek (1031 m) hory Přední Planina ve středních Krkonoších jižně od Špindlerova Mlýna
 Hromovka (Vilémovská hornatina) – vrchol (916 m) v západních Krkonoších severně od Pasek nad Jizerou
 Hromovka (Špindlerův Mlýn) – luční enkláva se skupinou horských bud na území Špindlerova Mlýna